Клод Брассёр (, настоящая фамилия Эспина́сс (, , Нёйи-сюр-Сен, Франция — , Париж, Франция) — французский актёр. Двукратный лауреат премии «Сезар» в 1977 и 1980 годах.

Офицер ордена Почётного легиона (2016), офицер ордена «За заслуги» (2016), командор ордена Искусств и литературы.

Биография 

Клод Брассёр родился 15 июня 1936 года в Нейи-сюр-Сен под Парижем. Сын актёра Пьера Брассёра и актрисы Одетт Жуайё, позаимствовал псевдоним отца. Крёстный отец — Эрнест Хемингуэй. В 1957 году проходил военную службу в Алжире.

Его творческая карьера началась в Театре Парижа в 1955 году. В 1956 году он снялся в своем первом фильме — «Встреча в Париже» режиссёра Жоржа Лампена, где исполнил эпизодическую роль. Всего снялся в более чем 100 фильмах. Наиболее успешными для него стали картины «И слоны бывают неверны» (1976) и «Война полиций» (1979), за которые Брассёр получил премии «Сезар». Также был номинирован на «Сезар» за актёрскую работу в фильмах «Простая история» (1978) и «Ужин» (1992).

Брассёр достаточно успешно занимался автоспортом и в 1983 году победил на ралли-марафоне «Париж — Дакар» в классе автомобилей, будучи штурманом у Жаки Икса. Также был в составе национальной сборной Франции по бобслею в 1960-х годах.

В 2007 году был президентом на 32-й церемонии вручения премий «Сезар».

Первая жена (с 1961 года) — Пегги Рош, вторая жена (с 1970 года) — Мишель Камбон, сестра политика Кристиана Камбона. Сын от второй жены — актёр  (род. 1971).

Клод Брассёр умер в Париже 22 декабря 2020 года. По словам театрального агента, смерть Брассёра не
была связана с коронавирусом. Актёр похоронен на кладбище Пер-Лашез рядом со своим отцом.

Фильмография 

  — Встреча в Париже / Rencontre à Paris
 1956 — Страна, откуда я родом / Le pays d’ou je viens
  — Сильные мира сего / Les Grandes Familles — Люсьен Моблан
  — Улица Прэри / Rue des prairies
 1959 — Зелёная жатва / La Verte Moisson
  — Глаза без лица / Les Yeux sans visage
 1960 — Развлечения / Les Distractions
 1960 — Нежный Пьеро / Pierrot la tendresse
  — Пожалуйста, не сейчас / Отпустив поводья / La bride sur le cou
  — Пришпиленный капрал / Le Caporal épinglé
  — Семь смертных грехов / Les Sept Péchés capitaux — Рири
  — Враги / Les Ennemis  — Лунный свет в Мобеже / Un clair de lune à Maubeuge  — Жерминаль / Germinal  — Мы поедем в Довиль / Nous irons à Deauville  — Банановая кожура / Peau de banane 1963 — Драже с перцем / Dragées au poivre  — Счастливчик Джо / Lucky Jo 1964 — Благоприятный случай / La bonne occase 1964 — Посторонние / Bande à part  — Потасовка в Панаме / Du rififi à Paname 1965 — La misère et la gloire — Александр Дюма
 1965 — Дон Жуан, или Каменный пир / Dom Juan ou le Festin de pierre  — Один человек лишний / Un homme de trop — Грубек
 1967 — Le jeu de l’amour et du hasard — Арлекин
  — La double inconstance — Арлекин
 1971—1973 — Новые приключения Видока (сериал) — Франсуа Видок 1972 — Пожизненная рента / Le Viager 1972 — Простофиля /Un cave
 1972 — Такая красотка как я / Une Belle Fille Comme Moi 1973 — Подонок / Bel ordure 1974 — Ледяная грудь / Les Seins de glace 1975 — Жить надо с риском / Il faut vivre dangereusement 1975 — Акт агрессии / L’Agression 1976 — Осторожно — глаза! / Attention les yeux ! 1976 — Барокко / Barocco 1976 — И слоны бывают неверны / Un éléphant ça trompe énormément 1976 — Суперплут / Le Grand Escogriffe 1977 — Мы все попадём в рай / Nous irons tous au paradis 1978 — Чужие деньги / L' Argent Des Autres 1978 — Простая история / Une histoire simple 1979 — Война полиций / La Guerre des polices 1979 — Омары на обед / Aragosta a colazione 1980 — Банкирша / La Banquière 1980 — Бум / La Boum 1980 — Черная мантия для убийцы / Une robe noire pour un tueur 1981 — Мужское дело / Une affaire d’hommes 1981 — Жозефа / Josepha 1982 — Ги де Мопассан / Guy de Maupassant 1982 — Необходимая самооборона / Legitime Violence 1982 — Бум 2 / La Boum 2 1983 — Верх благополучия / Signes extérieurs de richesse 1983 — Уголовка / La Crime 1984 — Детектив / Détective 1985 — Отель «Палас» / Palace 1985 — Короли шутки / Les Rois du gag 1985 — Среди волков / Les Loups entre eux 1986 — Цыганка / La Gitane 1986 — Сошествие в ад / Descente aux enfers 1989 — Радио Ворон / Radio Corbeau 1989 — Священный союз / L’Union sacrée 1989 — Красный оркестр / L’Orchestre rouge 1990 — Танцевальная машина / Dancing Machine 1991 — Грязная, как ангел / Salle comme un ange 1992 — Бал недотёп / Le Bal des casse-pieds 1992 — Ужин / Le Souper — Жозеф Фуше 1993 — Раз, два, три... замри! / Un, deux, trois, soleil 1999 — Самое счастливое место на Земле / Le plus beau pays du monde 1999 — Состояние паники / La Débandade 1999 — Умрем вместе / Fait d’hiver 2000 — Актёры / Les Acteurs 2003 — Шу-шу / Chouchou 2003 — Сорая / Soraya 2004 — Принцесса Малабара / Malabar Princess 2005 — Любовь на троих / L’Amour aux trousses  — Места в партере / Fauteuils d’orchestre 2006 — Кемпинг / Camping 2006 — Герой семьи / Le Héros de la famille 2006 — Русский дядюшка / L’oncle de Russie  — Кемпинг 2 / Camping 2  — Законная защита / Legitime Defense  — Моя прекрасная звезда / Ma bonne étoile  — Жёлтый лис / Le renard jaune''

Примечания

Ссылки 

Актёры Франции
Автогонщики Франции
Бобслеисты Франции
Родившиеся в Нёйи-сюр-Сен
Раллисты Франции